Звёздное ядро — часть звезды, в которой происходит термоядерная реакция, за счёт которой горит звезда. Ядро — самая горячая часть звезды.

Энергия ядра 
Энергия образуется при помощи термоядерной реакции, в результате которой лёгкие элементы превращаются в более тяжёлые, и выделяется энергия. По окончании лёгких элементов у звезды есть 2 пути — стать красным гигантом, а потом белым карликом или взорваться сверхновой и потом стать нейтронной звездой или чёрной дырой. Подробнее — Эволюция звёзд. Ядро — единственное место в звезде, где вырабатывается энергия.

См. также 
 Термоядерная реакция
 Солнечное ядро
 Эволюция звёзд

Ссылки 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Астрофизика